Uña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Uña (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Uña (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar